Турузе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Лезиньян-Корбьер. Округ коммуны — Нарбонна.

Код INSEE коммуны — 11393.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 486 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 287 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 196 были экономически активными, 91 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 196 активных работали 176 человек (90 мужчин и 86 женщин), безработных было 20 (10 мужчин и 10 женщин). Среди 91 неактивного 19 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од